MT, Mt, mT, mt или Mt. может относиться к:
 Мейтнерий, символ «Mt» — 109-й химический элемент.
 MT — код Мальты в стандарте ISO 3166.
 .mt — интернет-домен верхнего уровня для Мальты.
 mt — код мальтийского языка в стандарте ISO 639-1.
 MT — код штата Мату-Гросу Бразилии в стандарте ISO 3166-2.

Наука и техника 
 Modus tollens — логическая концепция рассуждения от противного.
 Mt — мегатонна, миллион тонн (109 кг).
 MT — мегатесла, единица измерения плотности магнитного потока.
 Микротрубочки () — белковые структуры, входящие в состав цитоскелета.
 Митохондрия () — органелла, входящая в состав большинства эукариотических клеток.
 Механическая коробка переключения передач () — часть автомобиля.
 Магнитотеллурическое зондирование () — один из методов индукционного зондирования Земли.
 Конус инструментальный () — конический хвостовик инструмента.

Вычислительная техника и интернет 
 Машинный перевод () — раздел вычислительной лингвистики.
 Media Temple — хостинг-провайдер.
 Вихрь Мерсенна () — генератор псевдослучайных чисел.
 Movable Type — платформа для блогинга.
 MT Framework — эксклюзивный игровой движок седьмого поколения.

Религия 
 Евангелие от Матфея () — первая книга Нового Завета.
 Масора () — свод указаний, служащих сохранению канонизированного текста еврейской Библии.

Прочее 
 Массаж () — терапия методом механического воздействия на тело.
 Modern Talking —немецкий музыкальный дуэт.
 Муай тай — боевое искусство Таиланда.
 MT Haven — супертанкер, в 1991 году взорвавшийся и позже затонувший у берегов Генуи, Италия.
 MT-TL1 — тРНК человека, кодируемая митохондриальным геном MT-TL1.